Вильяррамьель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 933 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Diputación de Palencia
 Programa Vida y Calidad.

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии